Motorola RAZR V3i — стільниковий телефон фірми Motorola.

Схожі моделі 
 LG M4410 
 Samsung SGH-E620 
 Samsung SGH-E720 
 NEC N840 
 NEC N620

Посилання 
 Каталог стільникових телефонів на сайті Motorola  
 Пошук на сайті Motorola 
 Пошук на сайті Motorola 

Стільникові телефони Motorola
Мобільні телефони, представлені в 2005 році